Le tournoi de tennis US Indoors est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1971, classée en catégorie VS Tour, se dispute à Détroit du 18 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Rosie Casals.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mary-Ann Eisel et Valerie Ziegenfuss.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis US Indoors
 Saison 1971 de tennis féminin

Lien externe

Navigation 

dames 1971
US Indoors
Événement sportif à Détroit (Michigan)
Tennis aux États-Unis en 1971
Sport en mars 1971